El Torneig de Chengdu 2016, oficialment conegut com a Chengdu Open 2016, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 24 de setembre i el 2 d'octubre de 2016 al Sichuan International Tennis Center de Chengdu, Xina.

El tennista rus Karén Khatxànov va guanyar el primer títol de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

ATP World Tour 2016
2016